Strommen ist der Familienname folgender Personen: 
 Garrett Strommen (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler

Strømmen steht für: 
 Strømmen, einen Ort in Norwegen
 eine Automobilmarke, siehe Strømmen-Dodge